Delaware, staat in de Verenigde Staten van Amerika
 Delaware (rivier), rivier in de Verenigde Staten
 Delaware (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Delaware (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Delaware (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 delaware (onderneming), Belgisch consultingbedrijf

Zie ook 
 Delaware County (doorverwijspagina)